Proklo (grčki filozof)
Proklo (spartanski kralj)